How Long Has This Been Going On? steht für:
How Long Has This Been Going On?, ein Song von George und Ira Gershwin (1927)
How Long Has This Been Going On? (Roman), ein Roman von Ethan Mordden
How Long Has This Been Going On? (Van-Morrison-Album), ein Album von Van Morrison (1996)
How Long Has This Been Going On? (Sarah-Vaughan-Album), ein Album von Sarah Vaughan (1978)